Nowi pazar – miasto w Bułgarii, w obwodzie Szumen
 Nowi pazar – gmina w Bułgarii, w obwodzie Szumen
 Nowi pazar – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali

Zobacz też 
 Novi Pazar